Michelotti est un patronyme porté notamment par :

 Alberto Michelotti (1930-2022), arbitre italien de football ;
 Anne Michelotti (1843-1888), religieuse savoyarde ;
 Biordo dei Michelotti (1352-1398), membre important de la famille Michelotti ;
  (1926-1986), acteur et doubleur italien ;
 Francesca Michelotti (1952-), femme politique saint-Marinaise ;
 Giovanni Michelotti (1812-1898), naturaliste italien du 
 Giovanni Michelotti (1921-1980), designer italien ;
  (1764-1846), ingénieur et architecte italien ;
 Pietro Antonio Michelotti (1673-1740), médecin vénitien ;
  (1934-2011), actrice et doubleuse italienne.